Конское — топоним в России:

Населённые пункты 
 Конское — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Конское — деревня в Болховском районе Орловской области.

Озёра 
 Конское — озеро в Ленинградской области.
 Конское — озеро в Тверской области.

См. также 
 Конное
 Конь (значения)